Зубівка — музичний інструмент, див. Флояра

Села:
 Зубівка — Закарпатська область, Мукачівський район
 Зубівка — Полтавська область, Миргородський район
 Зубівка — Сумська область, Тростянецький район
 Зубівка — Харківська область, Краснокутський район